Полковник-Савово () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел. Население на 31 декабря 2011 составляло 212 человек.

История 
До 1942 года село называлось Дишбудак ( — Ясень). Село было переименовано в Полковник-Савово в честь погибшего в Добрудже во время Первой мировой войны и получившего посмертно звание полковника, командира второй дружины 35-го полка майора Ангела Савова.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Полковник-Савово, в состав которого входит Полковник-Савово, должность кмета (старосты) исполняет Рейхан Сабит (Болгарская социалистическая партия (БСП)), прежде кметом был Исмет Муса Рамадан (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства 2007 года.

Кмет (мэр) общины Тервел — Живко Жеков Георгиев (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Население 
На 1 февраля 2011 года в селе проживали 197 жителей. Национальный состав населения села:

Возрастной состав населения на 1 февраля 2011 года:

Динамика изменения численности населения:

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Добричской области